Anáhuac (del náhuatl ā[tl] ‘agua’, y nāhuac ‘cerca de’, ‘junto a’, por lo que significa ‘[lo situado] entre las aguas’) puede referirse a:

 Cem Ānáhuac, nombre dado por la civilización mexica al mundo conocido por esta hasta antes de la Conquista de la América precolombinas.
 El Congreso de Anáhuac, el primer cuerpo legislativo de la historia mexicana.
 El valle del Anáhuac, otro nombre del valle de México. 
 Estado de Anáhuac, propuesta para convertir al Distrito Federal mexicano en uno de los estados mexicanos.
 Anáhuac, municipio fronterizo de Nuevo León, México
 Anáhuac, ciudad cabecera del municipio fronterizo anterior.
Anáhuac, localidad en Guerrero, México
 Anáhuac o Colonia Anáhuac; localidad agrícola del municipio de Cuauhtémoc, en el centro del estado de Chihuahua (México).
 Anáhuac, ciudad del condado de Chambers, en el estado de Texas (Estados Unidos).
 Universidad Anáhuac, una institución educativa privada de nivel superior en México.
 Colonia Anáhuac, barrio (llamados en México, colonias) ubicado en la Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Caleta Anáhuac (Puerto Montt), Caleta de pescadores re fundada por el consulado de México en Chile posterior al terremoto de 1960 en la ciudad de Puerto Montt.

Toponimia náhuatl